Ел Запоте Негро има више значења:

 Ел Запоте Негро (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте Негро (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику